Henry County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Henry County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001092
 Henry County Courthouse (Illinois), ID-Nr. 04000869
 Henry County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 81000013
 Henry County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000244
 Henry County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 73001477